Rozgrywki Serie B w sezonie 2020/2021 były 89. edycją w historii włoskiej drugiej ligi. W lidze rywalizowało 20 drużyn, z których 13 powróciło z sezonu 2019/2020, 4 awansowały z Lega Pro Prima Divisione i 3 spadły z Serie A.

Tabela

Wyniki

Baraże

O awans do Serie A 

Runda wstępna

Półfinały

 W przypadku remisu decyduje wyższa pozycja w tabeli na koniec sezonu.

Finał

O pozostanie w Serie B 
Mecz o pozostanie w Serie B nie odbył się ze względu na różnicę 4 punktów pomiędzy 16. i 17. drużyną w tabeli. Cosenza znalazła się bezpośrednio w strefie spadkowej. Nie spadła ona jednak do Serie C ze względu na wykluczenie z ligi Chievo Verony.
 W przypadku remisu decyduje wyższa pozycja w tabeli na koniec sezonu.

Najlepsi strzelcy 

 22 goli
  Massimo Coda (Lecce)
 20 goli

  Leonardo Mancuso (Empoli)
 16 goli

  Florian Ayé (Brescia)
 15 goli

  Francesco Forte (Venezia)
 13 goli

  Michele Marconi (Pisa)
  Gennaro Tutino (Salernitana)
 12 goli

  Riad Bajić (Ascoli)
 11 goli

  Daniel Ciofani (Cremonese)
  Davide Diaw (Pordenone)
  Andrea La Mantia (Empoli)
  Riccardo Meggiorini (Vicenza)
  Andrija Novakovich (Frosinone)
  Mattia Valoti (SPAL)

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech